Tribeni peut faire référence à :
 Tribeni, un village du Népal situé dans le district de Parbat ;
 Tribeni, un village du Népal situé dans le district de Salyan ;
 Tribeni, un village du Népal situé dans le district d'Udayapur.